Bracia:
 Bronisław Wędziagolski (1876-1941) – polski polityk i wojskowy
 Karol Wędziagolski (1886-1974) – polski rewolucjonista i polityk.
 Paweł Wędziagolski (1883-1929) – polski architekt i teoretyk architektury